Chislett est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Anne Chislett (née en 1942), dramaturge canadienne
 , musicienne australienne
  (né en 1982), musicien et producteur australien

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais